Moustapha est un prénom masculin d'origine arabe,  /  prononcé moustafa et parfois écrit Mustafa, Mustapha, Mostapha ou Mostafa. Il signifie élu, choisi, prédestiné, préféré. Il fait partie des 201 noms qui ont été attribués à Mahomet.

Moustapha comme nom de personne ou prénom

Chefs d'État
Moustapha  (1591-1639), sultan de l'Empire ottoman de 1617 à 1618. 
Moustapha II (1664-1703), sultan de l'Empire ottoman de 1695 à 1703. 
Moustapha III (1717-1774), sultan de l'Empire ottoman de 1757 à 1774.
Moustapha IV (1779-1808), sultan de l'Empire ottoman de 1807 à 1808. 
Moustapha Bey (1786-1837), bey de Tunis de 1835 à sa mort.
Mustafa Kemal Atatürk (1880 ou 1881 - 1938), fondateur et premier président de la République turque

Hommes politiques et dirigeants
Kara Mustafa (1634–1683), chef militaire et homme d'État ottoman.
Mustapha Beiraktar, homme d'État ottoman, grand vizir de Mahmoud II.
Moustapha Reschid Pacha (1800-1858), homme d'État et diplomate ottoman. 
Mustapha Khaznadar (1817-1878), homme politique tunisien.
Mustafa Hayri Efendi (1867-1916?), homme politique ottoman, cheikh al-islam exécuté pour s'être opposé au génocide arménien.
Mustapha Ferroukhi (1922-1960), résistant et homme politique algérien.
Mustafa Zibri (1938-2001), homme politique palestinien. 
Moustapha Niasse (né en 1939), homme politique sénégalais, Président de l'assemblée nationale. 
Mustapha Mechahouri (né en 1947), homme d'État marocain.
El-Ouali Moustapha Sayed (1948-1976), dirigeant du Front Polisario.
Al Taib Mustafa (années 1950-2001), journaliste, écrivain et homme politique soudanais.
Mustapha Mansouri (né en 1953), homme d'État marocain.
Mohamed Abdelaziz Moustapha, dirigeant égyptien du football. Il fut président de la Confédération africaine de football de 1958 à 1968.

Artistes
Mustafa Lutfi al-Manfaluti (1876–1924), romancier, nouvelliste et essayiste égyptien.
Moustapha Wade (1922-2007), écrivain sénégalais. 
Moustapha Akkad (1930-2005), producteur et réalisateur américain d'origine syrienne.
Mustapha Alassane (1942-2015), réalisateur, acteur et scénariste nigérien.
Mustapha El Atrassi (1985-), animateur de télévision et comique français.
Moustapha Amar (1966-), musicien et acteur égyptien.
Mohamed Mustapha, humoriste et chroniqueur nigérien portant à la scène le pseudonyme de Mamane.
 Precious Mustapha (1997-), actrice britannique.

Sportifs
 Mustapha Chadli (1973-), ancien footballeur marocain,
 Mustapha Hadji (1971-), ancien footballeur marocain,
 Mustapha Bidoudane (1976-), footballeur marocain,
 Mustapha Dahleb (1952-), footballeur algérien, 
 Mustapha Larfaoui (1931-), président de la Fédération internationale de natation et de la Confédération africaine de natation,
 Moustapha Sonko (1972-), ancien basketteur français.

Scientifiques 
 Mustapha Ishak Boushaki (1967-), astrophysicien algérien,

Chansons 
 Mustapha, chanson tirée de l'album Jazz et chantée par le groupe Queen,
 Mustapha, chanson de Bob Azzam.

Autres 
 Sidi M'Hamed (Alger), anciennement Mustapha, ville d'Algérie
 Mustafa Memeti, imam suisse

Voir aussi

Articles connexes 

Pages commençant par Moustapha
Pages commençant par Mustapha
Pages commençant par Mustafa

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom arabe